Kobilje – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Brus
 Kobilje – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Malo Crniće
 Kobilje – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac

 Kobilje – wieś w Słowenii
 Gmina Kobilje – gmina w Słowenii